Bessy (Aube), een Franse gemeente
 Bessy (stripreeks), een Belgische stripreeks
 Bessy-sur-Cure, een gemeente in het Franse departement Yonne
 Cyril Bessy (1986-), een voormalig Frans wielrenner
 Frédéric Bessy (1972-), een voormalig Frans wielrenner